Шафров — фамилия, имеет женскую форму Шафрова.
 Шафровы — русский дворянский род.
 Шафров, Александр Филиппович (1909—1986) — участник Финской и Великой Отечественной войн, командир роты автоматчиков, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шафров, Павел Никанорович (1794—1848) — генерал-майор флота, капитан над Главным гребным флотом в Санкт-Петербурге.

Шафрова 
 Шафрова-Марутаева, Марина Александровна (1908—1942) — русская деятельница движения Сопротивления в Бельгии, за свою храбрость получила прозвище «бельгийская Жанна д’Арк».